Eerste klasse (1936/1937) był 37. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Daring Bruksela.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1936 w piłce nożnej
1937 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii